Divisionen 2013-14 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i 2013-14. Turneringen havde deltagelse af 14 hold og indledtes med et grundspil, hvor de 14 hold hver spillede 32 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 5 kampe.

Turneringen blev vundet af IC Gentofte Stars, som i finaleserien besejrede Hvidovre Fighters med 3-2 i kampe. IC Gentofte Stars havde også vundet grundspillet suverænt, og holdet tabte blot fire kampe i hele turneringen. Bronzemedaljerne blev vundet af Odense IK, som vandt over Herning IK i bronzekampen.

Stillinger og resultater

Grundspil

Slutspil

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af fem kampe, der blev spillet i perioden 26. februar - 9. marts. Placeringerne i grundspillet afgjorde hvilke hold, der mødtes i kvartfinalerne, idet holdene blev parret 1-8, 2-7, 3-6 og 4-5. Vinderne af kvartfinaleserierne, IC Gentofte Stars, Herning IK, Hvidovre Fighters og Odense IK, gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinaleserierne, og semifinalerne blev ligeledes spillet bedst af fem kampe, der blev afviklet i perioden 12. - 20. marts. De to vindere, IC Gentofte Stars og Hvidovre Fighters, gik videre til finalen.

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne stod mellem taberne af de to semifinaleserier, Herning IK og Odense IK. Serien blev spillet bedst af tre kampe og vundet af Odense IK med 2-0 i kampe.

Finale 

Finaleserien mellem vinderne af de to semifinaleserier, IC Gentofte Stars og Hvidovre Fighters, blev spillet bedst af fem kampe. Finalens første kamp var historisk på den måde, at det var den første kamp nogensinde fra den næstbedste danske ishockeyrække, som Oddset udbød spil på.

Kilder / eksterne henvisninger 
Metal Ligaen 
Danmarks Ishockey Union 
Statistikoverblik, 1. Division 2013-14 
Statistikoverblik, 1. division play-off 2014

Noter 

2013-14
Ishockey i 2013
Ishockey i 2014